Ансалта:

 Ансалта — село (аул) в Ботлихском районе Дагестана.
 Ансалта — река в России, протекает в Республике Дагестан.